Де́рек Бра́нсон (; род. 4 января 1984, Уилмингтон) — американский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Strikeforce.
Занимает 9 строчку официального рейтинга  UFC в полусреднем весе.

Биография 
Дерек Брансон родился 4 января 1984 года в городе Уилмингтон штата Северная Каролина. Во время учёбы в местной старшей школе серьёзно занимался вольной борьбой под руководством тренера Дэна Уиллиса. Затем поступил в Университет Северной Каролины в Пемброке, где изучал уголовное право, а также состоял в борцовской команде — выступал во втором дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта в категории до 184 фунтов, трижды получал статус всеамериканского спортсмена. По окончании университета решил стать профессиональным бойцом ММА.

Проходил подготовку в залах Renzo Gracie Jiu-Jitsu и Jackson’s MMA. Достаточно хорошо освоил бразильское джиу-джитсу, удостоился в этой дисциплине пурпурного пояса, получив его из рук Дэвида Бранча.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в мае 2010 года, с помощью удушающего приёма сзади заставил своего соперника сдаться уже на 52 секунде поединка. Дрался в небольших американских промоушенах — из всех поединков неизменно выходил победителем.

Strikeforce 
Имея в послужном списке шесть побед без единого поражения, Брансон привлёк к себе внимание крупной организации Strikeforce и благополучно дебютировал здесь, в 2011 году одержал победу над тремя соперниками.

В июне 2012 года на турнире ShoFight встретился с Кендаллом Гроувом в бою за титул чемпиона этой организации. Противостояние между бойцами продлилось все отведённые три раунда, в итоге судьи раздельным решением отдали победу Гроуву, и Брансон таким образом потерпел первое в профессиональной карьере поражение.

Планировался бой в Strikeforce против бразильца Роналду Соузы, однако Атлетическая комиссия штата Огайо не выдала Брансону лицензию из-за проблем со зрением. Обычно боец носил контактные линзы, но в Огайо это было запрещено. В итоге он сделал коррекцию зрения с помощью процедуры LASIK и всё же встретился с Соузой на другом турнире — проиграл ему нокаутом уже на 41 секунде первого раунда.

The Ultimate Fighter 
Брансон согласился принять участие в 17 сезоне популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, но уже в первый день съёмок его исключили из числа участников, поскольку его контракт с каналом Showtime на тот момент уже был прекращён.

Ultimate Fighting Championship 
В том же 2012 году Дерек Брансон стал бойцом крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship, и в декабре у него состоялся успешный дебют — он заменил травмировавшегося Карлоса Вемолу в бою с Крисом Лебеном и, несмотря на статус явного андердога, за счёт своих навыков борьбы победил единогласным решением судей.

Несколько планировавшихся поединков по тем или иным причинам срывались в 2013 году, из-за этого Брансон провёл только один бой, выиграв сдачей у малоизвестного бойца Брайана Хьюстона.

В 2014 году техническим нокаутом потерпел поражение от Йоэля Ромеро, заработав бонус за лучший бой вечера, и по очкам победил Лоренза Ларкина.

Далее добавил в послужной список победы над такими бойцами как Эд Херман, Сэм Алви, Роан Карнейру и Юрая Холл. Его впечатляющая серия из пяти побед подряд прервалась в ноябре 2016 года после встречи с австралийцем Робертом Уиттакером — Брансон проиграл ему техническим нокаутом в первом раунде, при этом оба бойца получили награды за лучший бой вечера.

В 2017 году Брансон единогласным решением проиграл Андерсону Силве, но затем нокаутировал Дэниела Келли и Лиото Мачиду — в последнем случае удостоился награды за лучшее выступление вечера.

В январе 2018 года состоялся второй бой против Роналду Соузы — Соуза вновь оказался сильнее, отправив Брасона в нокаут уже в первом раунде.

На UFC 230 Брансон потерпел очередное поражение от Исраэля Адесаньи после чего взял полугодовую паузу, сменил всю команду и изменил стиль ведения поединков. Вместо попыток размена ударами, Брансон научился действовать на контратаках - и это принесло свои плоды. В 2019-м году Брансон выиграл оба своих поединка - сначала против Элиаса Теодору, а затем и против Иана Хейниша. Эти бои Брэнсон выиграл судейским решением.

1 августа 2020 года Брэнсон встретился в главном бою вечера с перспективным проспектом UFC Эдменом Шахбазяном, который на тот момент не знал поражений в UFC. Несмотря на статус аутсайдера, Брэнсон хорошо подготовился к матчу, используя слабую физическую подготовку оппонента, Брэнсон затянул Шахбазяна в трехраундовый поединок, и, дождавшись функциональной ямы соперника в конце второго раунда, отправил Шахбазяна в нокаут в самом начале третьего раунда.

21 марта 2021 года Брэнсон вышел в октагон в главном поединке вечера на UFC on ESPN 21 против идущего на рекордной победной серии Кевина Холланда. По итогам пяти раундов бой завершился победой Брэнсона единогласным судейским решением.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|23-9
|Дрикус дю Плесси
|TKO (остановка углом)
|UFC 285
|
|align=center|2
|align=center|4:59
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|23-8
|Джаред Каннонье
|TKO (Удары Локтями)
|UFC 271
|
|align=center|2
|align=center|4:29
|Хьюстон, Техас, США
|
|-
|Победа
|align=center|23-7
|Даррен Тилл
|Сдача (удушение сзади)
|UFC on ESPN: Брансон vs. Тилл
|
|align=center|3
|align=center|2:13
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-7
|Кевин Холланд
|Единогласное решение 
|UFC on ESPN: Брансон vs. Холланд
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-7
|Эдмен Шахбазян
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan
|
|align=center|3
|align=center|0:26
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-7
|Иан Хейниш
|Единогласное решение
|UFC 241
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Анахайм, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-7
|Элиас Теодору
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оттава, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|18-7
|Исраэль Адесанья
|TKO (удары)
|UFC 230
|
|align=center|1
|align=center|4:51
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|18-6
|Роналду Соуза
|KO (удары)
|UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 2
|
|align=center|1
|align=center|3:50
|Шарлотт, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
|Лиото Мачида
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Brunson vs. Machida
|
|align=center|1
|align=center|2:30
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Дэниел Келли
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt
|
|align=center|1
|align=center|1:16
|Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5
|Андерсон Силва
|Единогласное решение
|UFC 208
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бруклин, США
|
|-
| Поражение
| align=center|16-4
| Роберт Уиттакер
| TKO (удары)
| UFC Fight Night: Whittaker vs. Brunson
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:07
| Мельбурн, Австралия
| 
|-
| Победа
| align=center|16-3
| Юрая Холл
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson
| 
| align=center|1
| align=center|1:41
| Идальго, США
|
|-
| Победа
| align=center|15-3
| Роан Карнейру
| KO (удары руками)
| UFC Fight Night: Cowboy vs. Cowboy
| 
| align=center|1
| align=center|2:38
| Питтсбург, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-3
| Сэм Алви
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:19
| Нашвилл, США
|
|-
| Победа
| align="center" | 13-3
| Эд Херман
| TKO (удары руками)
| UFC 183
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:36
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align="center" | 12-3
| Лоренз Ларкин
| Единогласное решение
| UFC 177
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сакраменто, США
|
|-
| Поражение
| align="center" | 11-3
| Йоэль Ромеро
| TKO (удары)
| UFC Fight Night: Rockhold vs. Philippou
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:23
| Далут, США
| 
|-
| Победа
| align="center" | 11-2
| Брайан Хьюстон
| Сдача (удушение сзади)
| UFC: Fight for the Troops 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:48
| Форт-Кемпбелл, США
|
|-
| Победа
| align="center" | 10-2
| Крис Лебен
| Единогласное решение
| UFC 155
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align="center" | 9-2
| Роналду Соуза
| KO (удары руками)
| Strikeforce: Rousey vs. Kaufman
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:41
| Сан-Диего, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 9-1
| Кендалл Гроув
| Раздельное решение
| ShoFight 20
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Спрингфилд, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 9-0
| Нейт Джеймс
| Единогласное решение
| Strikeforce Challengers: Britt vs. Sayers
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Лумумба Сэйерс
| Сдача (удушение сзади)
| Strikeforce: Fedor vs. Henderson
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:33
| Хофман-Эстейтс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Джереми Хамилтон
| Единогласное решение
| Strikeforce Challengers: Fodor vs. Terry
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кент, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Дэнни Бебкок
| KO (удар рукой)
| World Extreme Fighting 45
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:07
| Джэксонвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Ромес Броуэр
| Сдача (удары руками)
| XFP: The Holiday Fight Fest
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:27
| Уилмингтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Тодд Чаттелл
| TKO (удары руками)
| ICE: Fright Night 2010
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:14
| Провиденс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Эдвард Джексон
| KO (удары руками)
| Carolina’s Summer Fight Series 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:41
| Джэксонвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Крис Макнелли
| KO (удары руками)
| Carolina’s Summer Fight Series 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:42
| Уилмингтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Джон Брайант
| Сдача (удушение сзади)
| Carolina’s Summer Fight Series 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:52
| Уилмингтон, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США
Борцы США
Выпускники Университета Северной Каролины в Пемброке